Set the World on Fire – album degli Annihilator del 1993
 Set the World on Fire – album dei Fireworks del 1994
 Set the World on Fire – album degli Extrema del 2005
 Set the World on Fire – EP dei Julie's Haircut del 2001
 Set the World on Fire – album dei Black Veil Brides del 2011